Se denomina rentista a la persona que vive de sus rentas o de sus ingresos por inversiones y no trabaja.

También puede referirse a

 Estado rentista, estado que obtiene ingresos de actividades económicas no productivas.
 Capitalismo rentista, capitalismo de quienes poseen rentas.
 Capitalismo patrimonial, capitalismo de quienes poseen patrimonio.

Véase también
 Club Atlético Rentistas.